Andy Murray era il detentore del torneo, ma non ha partecipato a causa di un infortunio.

Rafael Nadal ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Nick Kyrgios con il punteggio di 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Rafael Nadal (campione)
 Alexander Zverev (semifinali)
 Grigor Dimitrov (semifinali)
 Pablo Carreño Busta (primo turno)

 Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
 John Isner (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Nick Kyrgios (finalista)

Qualificati 

  Steve Darcis (quarti di finale)
  Marcel Granollers (primo turno)

 Malek Jaziri (primo turno)
 Dušan Lajović (secondo turno)

Wildcard 

  Juan Martín del Potro (secondo turno)
  Wu Di (primo turno)

 Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2017